Крашенева — название населённых пунктов:

Россия 
 Крашенева — деревня в Армизонском районе Тюменской области.
 Крашенева — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.